Brughiera ima više značenja:
 Brughiera, Bergamo
 Brughiera, Como